PB Air, de luchtvaartmaatschappij met ICAO code PBA
 de luchthaven van Point Barrow, IATA-luchthavencode PBA
 Philippine Basketball Association, een professionele basketbalcompetitie in de Filipijnen.
 TGV Thalys PBA (afkorting van "Parijs-Brussel-Amsterdam"), een hogesnelheidstreinstel

Zie ook
 BPA